Mabox Linux è una distribuzione Linux basata su Arch Linux e Manjaro, basato sul modelo rolling release. Fa uso di Openbox per la gestione delle finestre. È stato ispirato da CrunchBang Linux e utilizza il gestore di temi realizzato da BunsenLabs per Openbox, adattato da Mabox. Mabox fa uso di componenti Xfce e LXDE.

Caratteristiche 
Mabox Linux è un sistema leggero, richiede poche risorse e fa uso di Pacman come gestore pacchetti. L'ultimo release 22.07 presenta Kernel Linux 5.15.41, Openbox 3.6.1, Firefox 102.0.1, Python 3.10.5, ecc.

Requisiti minimi 
 1 GB RAM
 30 GB HDD/SDD
 1 GHz CPU

Note

Voci correlate 
 Arch Linux
 Manjaro
 Endeavouros

Collegamenti esterni